PFN steht für:

 den proximalen Femurnagel (Medizin)
 Proper Filthy Naughty (Musik)
 Pentecostal Fellowship of Nigeria (Religion)
 Northwest Florida Beaches International Airport (IATA-Code), Flughafen von Panama City, Florida
 Pan African Air Services (ICAO-Code), sierra-leonische Fluggesellschaft

PFN